Sternecker steht für:
 eine Münchner Gastwirtschaft, siehe Sterneckerbräu

Sternecker ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Sternecker (1901–1984), deutscher Landwirt und Politiker (CSU)
 Ludwig Sternecker (1852–1914), bayerischer Bürgermeister
 Rudolf Sternecker, Berliner Gastronom, eröffnete 1880 die Neue Welt und 1885 das Welt-Etablissement Schloss Weißensee